Давид Шнайдер – израильский акушер-гинеколог, ведущий онкогинеколог, профессор, заведующий отделениями онкологической гинекологии клиники Ассута и медицинского центра Асаф ха-Рофэ.

Биография 
Начал медицинское образование в Италии, в Болонском университете, и продолжил его в Тель-Авивском университете, который окончил в 1977 г. В 1983 г. получил лицензию врача акушера гинеколога, защитив дипломную работу на тему: «УЗ-измерение параметров роста плода для оценки его гестационного возраста и веса».

Прошел стажировку по онкологической гинекологии в Университете Цинциннати (Огайо, США) в 1984—1986 годах.
С 1986 г. работал в отделении акушерства и гинекологии больницы Асаф-ха-Рофэ старшим врачом, затем — заведующим отделением онкологической гинекологии.

С 1995 г. — преподаватель Тель-Авивского университета.

В 2000 г. удостоен звания профессора.

В январе 2019 г. профессора Шнайдера сменил на этом посту профессор Цви Вакнин.
Состоит в Израильском, Европейском и Международном обществах онкологической гинекологии.
Работает в клинике Ассута, является врачом-консультантом больничной кассы Маккаби.

Научная работа 
Является автором 68 научных публикаций. Темы научных исследований – лечение осложнений беременности и родов, диагностика и лечение бесплодия, лечение рака яичников и других онкогинекологических заболеваний.

Примечания

Ссылки 
 Страница профессора Шнайдера на сайте медицинского центра Асаф ха-Рофэ

 Страница профессора Шнайдера на сайте Ассоциации Врачей Израиля

Примечания